Die 15. U-16-Fußball-Europameisterschaft wurde in der Zeit vom 28. April bis 10. Mai 1997 in Deutschland ausgetragen. Sieger wurde Spanien durch einen 5:4-Sieg nach Elfmeterschießen gegen Österreich. Die deutsche Mannschaft wurde nach einem 3:1-Sieg über die Schweiz Dritter. Titelverteidiger Portugal konnte sich ebenso wie Finalgegner Frankreich nicht qualifizieren.

Modus 
Die 16 qualifizierten Mannschaften wurden auf vier Gruppen zu je vier Mannschaften aufgeteilt. Innerhalb der Gruppen spielte jede Mannschaft einmal gegen jede andere. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten erreichten das Viertelfinale. Von dort an ging es im K.-o.-System weiter.

Teilnehmer 
Am Turnier nahmen folgende Mannschaften teil:

Kader der DFB-Auswahl

Austragungsorte 
Gespielt wurde in den Städten Barsinghausen, Blankenburg, Braunschweig, Bremen, Bückeburg, Celle, Einbeck, Goslar, Hamburg, Hameln, Hannover, Hettstedt, Hildesheim, Kiel, Lehrte, Lübeck, Lübtheen, Minden, Neukloster, Neustadt-Glewe, Nienburg/Weser, Norderstedt, Nordhausen, Polz, Rendsburg, Schönberg, Schwerin, Thale, Vöhrum und Wernigerode.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Gruppe D 

|}

|}

Finalrunde 

1 Sieg im Elfmeterschießen

Die U-16-Nationalmannschaft von  wurde somit zum vierten Mal Fußball-Europameister der U16/U17-Junioren.

Die Siegerelf: Casillas – Aranceta, Gurruchaga, Sanchez – Blas (Lopez), Garcia, Guillen, Mateos (Garro), Camacho – Rodriguez-Fraile, Cuartero (Sanchez)

Die drittplatzierte deutsche Mannschaft spielte mit: Kliche – Marx, Zepek (1), Knipper, Straub – Christ, Backer (1), Schinner (Wurster 1) – Burgri, Auer (Fritz), Adzic (Schöckel)

Einzelnachweise 

1997
Fußballveranstaltung 1997
Fußball (Deutschland)
Sportveranstaltung in Deutschland